Вітакер або Вітекер () - англійське прізвище

 Майкл Вітекер — британський вершник
 Форест Вітакер — американський актор
 Джон Вітекер — британський вершник

Див. також
 Віттакер

 7948 Вітакер — астероїд

Англійські прізвища